Darja Schmeljowa ist der Name folgender Personen:

* Darja Michailowna Schmeljowa (* 1994), russische Radsportlerin
 Darja Wiktorowna Schmeljowa (* 1976), russische Schwimmerin